«Ангелы Вселенной» (, ) — фильм исландского режиссёра Фридрика Тоур Фридрикссона, вышедший на экраны в 2000 году. Он основан на романе Эйнара Мар Гудмундссона, который, вероятно, является частично биографическим, так как судьба её главного героя повторяет судьбу брата писателя.

Сюжет 
Главный герой фильма — исландец Паул, считающий себя талантливым писателем, художником и музыкантом. Он знакомится с Дагни, девушкой из очень состоятельной семьи. Друг Паула предупреждает его, что встречаясь с мужчиной из более низкого социального класса, Дагни лишь пытается изобразить из себя бунтарку. Так и выходит: наткнувшись на серьёзное неодобрение своей семьи, девушка перестаёт отвечать Паулу взаимностью. После разрыва отношений странности, которые и раньше были в поведении и характере Паула, а также его склонность к отождествлению себя со знаменитыми людьми и чувство превосходства над окружающими начинают прогрессировать. Он попадает в психбольницу с диагнозом шизофрения. Большинство персонала клиники относится к Паулу с пониманием, он завязывает дружеские отношения с некоторыми пациентами. Несмотря на это, его заболевание приводит к трагическому итогу…

В ролях

Саундтрек 
 «Sigur Rós» — «Dánarfregnir og jarðarfarir», «Bíum Bíum Bambaló»
 «The Animals» — «Don't Let Me Be Misunderstood»
 Артур Браун — «I Put a Spell on You»
 Хильмар Эдн Хильмарссон — «Cold Fever».

Награды и номинации 
В 2000 году фильм «Ангелы Вселенной» был назван фильмом года на кинопремии Эдда (национальная кинонаграда Исландии), а актёры, снимавшиеся в нём победили в номинациях «Лучший актёр», «Лучший актёр второго плана» и «Лучшая актриса второго плана». В этом же году Ингвар Эггерт Сигурдссон получил приз зрительских симпатий на кинофестивале «European Film Awards» и «Серебряного дельфина» как лучший актёр на «Festroia International Film Festival». Через год, в 2001 году фильм «Ангелы Вселенной» удостоился премии «Prism» на кинофестивале, проходящем в калифорнийском городе Санта-Барбара.

Примечания

Ссылки 
  

Социальная драма
Фильмы-драмы Дании
Фильмы-драмы Исландии
Фильмы-драмы Норвегии
Фильмы Швеции 2000 года
Фильмы-драмы Швеции
Фильмы-драмы Германии
Фильмы на исландском языке
Экранизации романов
Фильмы о психиатрических лечебницах
Фильмы Фридрика Тоур Фридрикссона
Фильмы Дании 2000 года
Фильмы Исландии 2000 года